Франтишек Трейбал (чешск. František Treybal, 24 декабря 1882, Прага — 5 октября 1947, там же) — чешский шахматист, мастер.

Чемпион Богемии 1907 г. Серебряный призер чемпионата Богемии 1913 г. (соревнование является предшественником чемпионата Чехословакии).

Чемпион Праги 1921 г.

Победитель турнира чешских шахматистов 1910 г. и международного турнира в Берлине 1913 г.

Участник крупного международного турнира в Праге (1908 г.).

Старший брат К. Трейбала.

Спортивные результаты

Примечания

Ссылки 

Шахматисты Чехословакии